Grêmio Recreativo Escola de Samba Império da Uva est une école de samba de Rio de Janeiro au Brésil.

Données de l'école 
  D1 Carnaval Nova Iguaçu

  D4 Carnaval Rio

  D5 Palmarès Rio

  D6 Carnaval Rio

Enredos

Références 

Império da Uva
Nova Iguaçu